Супер рагби 2001. (службени назив: 2001 Super 12) је било 6. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 12 франшиза из Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. Сезона је трајала од фебруара до краја маја. Финале је одиграно у Канбери, између аустралијске франшизе Брамбиса и јужноафричке франшизе Шаркса. Брамбиси су били бољи и тако се по први пут нашли на крову Јужне хемисфере.

Табела 

Супер 12

Плеј оф 

Полуфинале

Шаркс - Кетс 30-12

Брамбиси - Квинсленд 30-6

Финале

Брамбиси - Квинсленд 36-6

Статистика и награде 

Највише есеја

 Ендру Вокер 8, Брамбиси

Највише поена

 Лујис Коен 157, Кетс

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 2001.